Mindestens vier Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Irresistible nach dem englischen Wort für „unwiderstehlich“. 

 Die erste Irresistible war ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, das 1782 in Harwich vom Stapel lief, u. a. an der Seeschlacht bei Kap St. Vincent von 1797 teilnahm und 1806 abgewrackt wurde.
 Die zweite Irresistible war ebenfalls ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen. Sie lief 1787 unter dem Namen Swiftsure in Deptford vom Stapel, nahm 1798 an der Seeschlacht bei Abukir teil und musste sich 1801 nach einem verlustreichen Gefecht den beiden französischen Linienschiffen Indivisible und Dix-Août ergeben. 1805 wurde sie in der Schlacht von Trafalgar von den Briten zurückerobert, die sie in Irresistible umbenannten, da bereits ein neues Schiff mit dem Namen Swiftsure gebaut worden war. Nach einer Verwendung als Gefängnisschiff wurde sie 1816 in Chatham abgewrackt.
 Die dritte Irresistible war ein Linienschiff dritter Klasse, das 1860 vom Stapel lief und 1891 verkauft wurde.
 Die vierte Irresistible war ein Schlachtschiff der Formidable-Klasse, das 1898 vom Stapel lief und 1915 in der Schlacht von Gallipoli nach einem Minentreffer sank.

Irresistible